Nella mitologia greca, Ociroe (Ὠκυρόη) o Ocirroe (Ὠκυρρόη) può riferirsi a:
 Ociroe – una delle Oceanine
 Ociroe – ninfa amata da Apollo
 Ociroe – figlia di Chirone che ebbe il dono della divinazione